Clanoptilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1854. Clanoptilus ingår i familjen Malachiidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Clanoptilus